Дрозденко — фамилия. Известные носители:
 Дрозденко, Александр Юрьевич (род. 1964) — российский государственный деятель, губернатор Ленинградской области с 2012 года.
 Дрозденко, Алексей Митрофанович (род. 1941) — советский украинский футболист и тренер.